Фусо — стародавня назва Японії, що походить від китайського слова Фусан.

Топонім 
 Фусо — містечко в Японії, у префектурі Айті.

Кораблі 
 Фусо — броненосець Японського імперського флоту часів Російсько-японської війни
 Фусо — крейсер Японського імперського флоту часів Другої світової війни.